Fontanès (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fontanès (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fontanès (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy